Си́льницы:

 Сильницы — деревня в Ярославской области. 
 Сильницы — железнодорожная станция в Ярославской области.